Krupac est un toponyme qui peut désigner :

Krupac, un village situé dans la municipalité d'Ilidža, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krupac, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočna Ilidža et dans la République serbe de Bosnie ;
Krupac, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Krupac, un village situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Krupac, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.